Арефа ( الحارث, ) — мужское имя арабского происхождения.

Известные носители 
 Арефа Верхотурский (1865—1903) — архимандрит Верхотурского Николаевского монастыря, святой Русской православной церкви.
 Арефа Затворник (вторая половина XII века) — монах Киево-Печерского монастыря, преподобный Русской православной церкви.
 Арефа Кесарийский (ок. 850 — после 932) — архиепископ Кесарии Каппадокийской, автор толкования «Апокалипсиса».
 Арефа Эфиопский (ум.  523) — христианский мученик.
 Арефа (Митренин) (1879—1932) — иеромонах, новомученик.

 Аль-Харис ибн Джабала (середина VI века) — гассанидский филарх, известный в греческих источниках как Арефа.

См. также 
 Арета (значения)

Мужские имена
Имена арабского происхождения
Страницы значений:Тёзки